National Airlines é o nome usado por várias empresas aéreas:
National Airlines (1934–1980)
National Airlines (Chile)
National Airlines (N8)